

Patronyme

 Michel Marescot, (1539-1605), médecin français, premier médecin du roi Henri IV ;
 Guillaume Marescot, (1567-1643), son fils, avocat et homme politique français ;
 Armand Samuel de Marescot, (1758-1832), général français du génie.

Patronyme normand